Муниципальное образование Перцевское — сельское поселение в составе Грязовецкого района Вологодской области.
Центр — деревня Слобода.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Расположено в северо-западной части района. Граничит:
 на западе с Юровским муниципальным образованием
 на юге с Грязовецким и Ростиловским муниципальными образованиями,
 на востоке с Сидоровским муниципальным образованием,
 на севере с Комьянским муниципальным образованием и Вологодским районом.

История

1929—1999 
С момента образования Грязовецкого района в 1929 году на территории современного Перцевского сельского поселения существовало несколько сельсоветов, состав которых неоднократно менялся.

 В 1929 году в составе Грязовецкого района были созданы сельсоветы: Зыковский, Перцевский, Пироговский, Зиновьевский в деревне Фроловская и Зиновьевский в деревне Кроплево.
 В 1934 году сельсовет в деревне Фроловская был переименован в Грязовецкий, а в деревне Кроплево — в Шепяковский.
 В годы существования Лежского района (1935—1954) Зыковский сельсовет входил в его состав.
 В 1954 году Перцевский и Пироговский сельсоветы были объединены в Перцевский.
 В 1960 году Зыковский сельсовет был присоединён к Грязовецкому, а Шепяковский — к Перцевскому.
 В 1966 году из Лежского сельсовета был выделен Жерноковский сельсовет
 В 1979 году Грязовецкий сельсовет был переименован во Фроловский.

с 1999 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории современного Перцевского сельского поселения находились:
 Перцевский сельсовет с центром Слобода, включавший 65 населённых пунктов (ОКАТО 19 224 864),
 Фроловский сельсовет с центром Фрол, включавший 24 населённых пункта (ОКАТО 19 224 816),
 Жерноковский сельсовет с центром Жерноково, включавший 10 населённых пунктов.

16 января 2001 были упразднены деревни Блещево и Новоселка Перцевского сельсовета, Баранцево, Голышово и Хлызино Фроловского сельсовета.

1 января 2006 года в составе Грязовецкого района были образованы
 Перцевское муниципальное образование с центром Слобода, в которое вошёл Перцевский сельсовет за исключением деревни Пирогово, переданной в Грязовецкое муниципальное образование,
 Фроловское муниципальное образование с центром Фрол, в которое вошли Фроловский и Жерноковский сельсоветы.

9 апреля 2009 года Перцевское и Фроловское муниципальные образования были объединены в Перцевское с центром в селе Слобода.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 93 населённых пункта, в том числе
91 деревня,
2 разъезда.

Населённые пункты, упразднённые 16 января 2001 года:

Примечания 

Муниципальные образования Грязовецкого района
Сельские поселения Вологодской области